Plundering van Rome (390 voor Christus) door de Kelten
Plundering van Rome (410) door de Visigoten
Plundering van Rome (455) door de Vandalen
Val van het West-Romeinse Rijk door de afzetting van de laatste keizer in 476
Plundering van Rome (546) door de Ostrogoten
Plundering van Rome (846) door de Saracenen
Plundering van Rome (1084) door de Normandiërs
Plundering van Rome (1527) door de troepen van keizer Karel V
Inname van Rome (1870) door de Italianen